Petkovci je lahko:

Petkovci, ime skupine modernistično usmerjenih arhitektov v Ljubljani (Josip Costaperaria, France Tomažič, Janko Omahen, Domicijan Serajnik ...) 
naselji Petkovci I in Petkovci II (Bosna in Hercegovina)